Фамилија Сото има више значења:

 Фамилија Сото, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сото, Колонија Примавера (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сото, Колонија Чапултепек (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Сото (Текате), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику